Cratere Main – cratere lunare
 Cratere Main – cratere su Marte